Галактическата империя е елемент от сюжета на различни научнофантастични произведения:
 Галактическа империя (Междузвездни войни) в сагата Междузвездни войни
 Галактическа империя (Азимов) в творчеството на Айзък Азимов